Танг-Ла:

 Танг-Ла — широкий горный перевал на хребте Тангла в Китайской Народной Республике.
 Танг-Ла — железнодорожная станция, находится в округе Амдо в Тибетском автономном районе Китая.